

Станове — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область

Станове — присілок, Вохтозьке міське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Станове — присілок, Сидоровське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Станове — селище, Грязовецький район, Вологодська область
 Станове — село, Цілинний округ, Курганська область

Станове — село, Коропський район, Чернігівська область
 Станове — колишня назва села Станово Мукачівський район Закарпатська область

Примітки